Мисс Мира 1996 () — 46-й ежегодный конкурс красоты, проходивший 23 ноября 1996 года на Стадионе М. Чиннасвами, Бангалор, Индия. В конкурсе участвовали 88 девушек. Победила Ирэн Склива, представлявшая Грецию.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды

Топ 
Топ-10

 1. Колумбия
 2. Бельгия
 3. Доминиканская Республика
 4. Венесуэла
 5. ЮАР

 6. Индия
 7. Мексика
 8. Аруба
 9. Греция
 10. Бразилия

Топ-5
 1. Венесуэла
 2. Бразилия
 3. Индия
 4. Греция
 5. Колумбия

Судьи 

 Андре Секулич
 Линда Петурсдоттир — Мисс Мира 1988
 Виджей Малья
 Марлен Кардин
 Аамир Кхан

 Айшвария Рай — Мисс Мира 1994
 Санат Джаясурия
 Нинибет Леаль — Мисс Мира 1991
 Том Найенс
 Пармешвар Годрей

Участница

Порядок участниц 

Дели, Индия
 Коста-Рика
 Ирландия
 Макао
 Панама
 Швейцария
 Tahiti
 Аргентина
 Американские Виргинские острова
 Малайзия
 Зимбабве
 Голландия
 Танзания
 Болгария
 Эстония
 Эквадор
 Норвегия
 Сейшельские острова
 Уганда

Бангалор, Индия
 Чили
 Колумбия
 Чешская Республика
 Гибралтар
 Ливан
 Перу
 Доминиканская Республика
 Свазиленд
 Югославия

Маэ, Сейшелы
 Бельгия
 Бонайре
 Боливия
 Босния и Герцеговина
 Ботсвана
 Бразилия
 Британские Виргинские острова
 Hong Kong
 Италия
 Израиль
 Ямайка
 Япония
 Кения
 Филиппины
 Польша
 Португалия
 Пуэрто-Рико
 Россия
 Таиланд
 Индейка
 Украине
 Испания
 Швеция
 Тайвань
 Финляндия
 Франция
 Германия
 Гана
 Греция
 Гренада
 Гуам
 Гватемала

 Корея
 Латвия
 Литва
 Словакия
 Словения
 Южная Африка
 Мексика
 Новая Зеландия
 Нигерия
 Венгрия
 Индия

Остров Праслин, Сейшельские острова
 Тринидад и Тобаго
 Соединённые Штаты Америки
 Венесуэла
 Уругвай
 Замбия
 Республика Македония
 Парагвай
 Сингапур
 Великобритания

Ла-Диг, Сейшельские острова
 Аруба
 Австралия
 Австрия
 Бангладеш
 Канада
 Хорватия
 Кюрасао
 Кипр
 Румыния

Заметки

Дебют 
 Бонайре, Босния и Герцеговина и Республика Македония соревновались в конкурсе впервые.

Вернулись 
 Гренада последний раз участвовала в 1970 году (Дженнифер Хостен выиграла Мисс Мира) и не участвовала в конкурсе до 2007 года.
 Югославия последний раз участвовала в 1991 году, после 5-летней гражданской войны.
 Уганда и Уругвай последний раз участвовали на 1993 году.
 Кения последний раз участвовала в 1994 году.

Отказались 
 Багамские острова и Каймановы острова не участвовали из-за финансовых проблем.

Историческое значение

Участие в других конкурсах красоты

Спор 
Мероприятие было организовано ABCL во главе с Амитабхом Баччаном. Конкурс красоты увидел сопротивление нескольких групп из-за культурного конфликта. Однако благодаря поддержке местного правительства, мероприятие было успешно проведено.

Примечание

См. также 
 Мисс Вселенная 1996
 Мисс Интернешнл 1996

Ссылки 
 Мисс Мира 1996

Мисс мира
События 23 ноября
Ноябрь 1996 года
1996 год в Индии
Бангалор